Basic est originellement un adjectif anglais signifiant « simple, élémentaire, fondamental, de base » (et « basique » en chimie).

Sigle ou acronyme 

 En géopolitique, BASIC désigne quatre puissances considérées comme montantes : le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Chine.
 En informatique, le BASIC ou basic (pour Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code, « code d'instruction symbolique multiusage du débutant ») est une famille de langages de programmation de haut niveau ayant pour caractéristique leur facilité d'utilisation.
 En linguistique, l'anglais basic (Basic English, pour British American Scientific International and Commercial English, « anglais scientifique, international et commercial anglo-américain ») est un sous-ensemble de la langue anglaise conçu pour faciliter son apprentissage.

Culture et société

Cinéma 
 Basic est un film de John McTiernan sorti en 2003.
 Le basic est le langage commun de la galaxie Star Wars.

Entreprises et produits 
 Basic est une marque de cigarettes dépendant du groupe Philip Morris.

Jeux 
 BaSIC ou Basic Role-Playing est un jeu de rôle générique.

Musique 
 Basic est un album de Brown Eyed Girls, sorti en 2015.

Patronyme 
Bašić est un nom de famille commun des Slaves méridionaux. Il est notamment porté par : 
  (1980-), un footballeur bosnien ;
 Edin Bašić (1979-), un handballeur bosnien ;
 Ivan Bašić (2002-), un footballeur bosnien ;
  (1976), une actrice croate ;
 Jasmin Bašić (1971-), un ténor bosnien ;
  (1996-), un footballeur croate ;
 Marko Bašić (1984-), un footballeur croate ;
 Mirko Bašić (1960-), un handballeur croate ;
 Mirza Bašić (1991-), un tennisman bosnien ;
  (1917-2012), un pianiste croate ;
  (1946-), un architecte croate ;
  (1930-), un acteur croate ;
  (1962-), un acteur bosnien ;
 Sonja Bašić (1987-), une handballeuse croate.

Homonymie d'acronyme
Homonymie de patronyme